Weisman ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Weisman (* 1947), US-amerikanischer Autor und Journalist
 Ben Weisman (1921–2007), US-amerikanischer Liedtexter und Pianist
 David Weisman (1942–2019), US-amerikanischer Filmschaffender
 Greg Weisman (* 1963), US-amerikanischer Comic- und Serien-Autor
 Joel Weisman (1943–2009), Arzt für Innere Medizin und forschender AIDS-Pionier
 Jordan Weisman (* 1961), US-amerikanischer Unternehmer
 Kevin Weisman (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler
 Robin Weisman (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Weismann, Weissman, Weißmann, Wiseman